Kistna kan syfta på följande platser:

Indien 

 Machilipatnam (ort i Indien), Andhra Pradesh, Krishna, 
 Krishna (distrikt), Andhra Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar